Federation Cup ist der Name folgender Turniere:

 Federation Cup, früherer Name des Fed Cup, Mannschaftsturnier im Damentennis
 Federation Cup (Indien), Fußballturnier in Indien
 IIHF Federation Cup, europäisches Eishockeyturnier für Clubmannschaften